Traumhaus steht für:
 Das Traumhaus, deutscher Kinofilm des Regisseurs Ulrich Schamoni aus dem Jahr 1979
 Tatort: Traumhaus, 1999 erstausgestrahlter Fernsehfilm aus der Kriminalreihe Tatort

Siehe auch:
 Traumhäuser